Il doppio del torneo di tennis Gosen Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eri Hozumi e Makoto Ninomiya che hanno battuto in finale Nicha Lertpitaksinchai e Peangtarn Plipuech 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Miki Miyamura /  Akiko Ōmae (semifinali)
 Shūko Aoyama /  Junri Namigata (semifinali)

 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (finale)
 Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gosen Cup 2013